est la formule brute de 5 isomères.

 acide thiocyanique  ou HSCN (H–S–C≡N), numéro CAS , tautomère du suivant
 acide isothiocyanique ou HNCS (H–N=C=S), numéro CAS , tautomère du précédent
 acide thiofulminique ou HCNS (H-C≡N-S  H-C=N-S), numéro CAS 
 acide isothiofulminique ou HSNC (H-S-N=C:), numéro CAS 
 thiazirine ou cyclo(-CH=N-S-), numéro CAS